Příjmení Kaye nosí více významných osobností:

 Carol Kaye (* 1935) – americká baskytaristka
 Danny Kaye (1911–1987) – americký herec, komik, zpěvák, tanečník a hudebník
 Eddie Kaye (1926–2013) – americký jazzový saxofonista
 Lenny Kaye (* 1946) – americký kytarista, zpěvák a hudební producent
 Tony Kaye (* 1946) – britský hudebník a hráč na klávesové nástroje

Externí odkazy